

Cinema 
 Pygmalion – film del 1935 diretto da Erich Engel
 Pygmalion – film del 1937 diretto da Ludwig Berger
 Pigmalione (Pygmalion) – film del 1938 diretto da Anthony Asquith e Leslie Howard

Danza 
 Pygmalion– balletto di Jean-Philippe Rameau

Divinità 

 Pummay o Pygmalion – divinità fenicia e punica

Musica 
 Pygmalion – melologo di Jean-Jacques Rousseau del 1762
 Pygmalion – album degli Slowdive del 1995

Teatro 
 Pigmalione (Pygmalion) – commedia di George Bernard Shaw del 1913

Pagine correlate 
 Pigmalione (disambigua)
Pummay